Меллентин () может означать:

Населённый пункт 
 Меллентин (коммуна) — коммуна в Германии

Фамилия 
 Фон Меллентин — немецкий род, появившийся в 1225 году. Известные представители:
 Меллентин, Фридрих Вильгельм фон (1904—1997) — генерал-майор танковых войск вермахта, брат Хорста
 Меллентин, Хорст фон (1898—1977) — генерал артиллерии вермахта